Spojení písmene D a číslice 30 může mít různé významy:

 122mm houfnice D-30 – sovětská, resp. ruská houfnice
 Solovjov D-30 – ruský dvouproudový dvourotorový motor